Caos calmo, romanzo di Sandro Veronesi del 2005.
Caos calmo, film di Antonello Grimaldi del 2008.
Caos calmo, EP di Rosa Chemical del 2015.